Гран-при Канады 2005 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2005 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в городе Монреаль, Канада. Соревнования состоялись 12 июня 2005 года.

Квалификация

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Дженсон Баттон
 Fastest lap:  Кими Райкконен 1:14,384
 * Хуан Пабло Монтойя наказан чёрным флагом (дисквалификация из гонки) за выезд с пит-лейн под красный сигнал светофора.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 2005 году